Laodikeia (griechisch Λαοδίκεια; lateinisch Laodicea, in eingedeutschter Form Laodizea, zuweilen Laodizäa) ist der Name von wenigstens sechs antiken Städten, die in hellenistischer Zeit nach der seleukidischen Königin Laodike des 3. Jahrhunderts v. Chr. benannt wurden. Dazu zählen:

 Laodicea ad Mare, heute Latakia, Syrien
 Laodikeia am Lykos im Grenzgebiet der antiken Landschaften Phrygien und Karien, in der Nähe des heutigen Denizli, Türkei
 Laodikeia Katakekaumene in Galatien
 Laodikeia in Phönizien, das heutige Beirut

Siehe auch:
 Laodicea